Kilkenny – miasto w Irlandii
 hrabstwo Kilkenny – hrabstwo w Irlandii
 Kilkenny (piwo) – piwo marki Kilkenny
 Kilkenny – miasto w USA w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur
 gmina Kilkenny (ang. Kilkenny Township) – gmina w USA w stanie Minnesota, w hrabstwie Le Sueur